Michail Birjukow ist der Name folgender Personen:

* Michail Olegowitsch Birjukow (* 1985), russischer Eishockeyspieler
 Michail Petrowitsch Birjukow (* 1987), russischer Fußballspieler
 Michail Sergejewitsch Birjukow (1992–2019), russischer Tennisspieler